Fangoria steht für:

 Fangoria (Magazin), ein US-amerikanisches Horrorfilm-Magazin, welches seit 1979 besteht und zusätzlich über folgende Ableger verfügt bzw. verfügte:
 Fangoria Comics, ein ehemaliger US-amerikanischer Comicbuchverlag aus Chicago
 Fangoria Films, eine US-amerikanische Filmproduktionsfirma sowie Filmverleih in New York City
 Fangoria Radio, US-amerikanisches Radioprogramm von Dee Snider und Debbie Rochon auf Sirius XM Stars
 Fangoria (Band), eine spanische Synth-Rock-Band